In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Selezione bonairiana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al marzo 2016.

Collegamenti esterni

Bonaire